Ottomeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ottomeyer (* 1946), deutscher Kunsthistoriker
 Klaus Ottomeyer (* 1949) deutscher Sozialpsychologie, Ethnopsychoanalytiker und Psychotraumatologe 
 Friedrich Ottomeyer (1838–1895), deutscher Unternehmer, Abgeordneter in Lippischen Landtag, siehe Ottomeyer (Unternehmen)
 Wilhelm Ottomeyer (1867–1950), deutscher Unternehmer und Erfinder, siehe Ottomeyer (Unternehmen)

Ottomeyer bezeichnet weiterhin:
 Ottomeyer (Unternehmen), Unternehmen der Landmaschinentechnik in Ostwestfalen-Lippe

Siehe auch:
 Otto Meyer